Damian Szymański – calciatore polacco
 Jan Szymański – pattinatore di velocità su ghiaccio polacco
 Julian Szymański – politico e oculista polacco
 Roman Szymański – cestista polacco
 Sebastian Szymański – calciatore polacco